Alberto Magno Romero Rivera (1935-1997) est un polémiste protestant américain.
 Alberto Rivera Pizarro (1978-) est un footballeur espagnol.